

Lokalizacje

Niemcy 
 Greifenhagen – dzielnica Arnsteinu
 Greifenhagen – były powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Gryfino

Osoba 
 Adolf Greifenhagen – niemiecki archeolog

Zobacz też 
 Greiffenhagen